Ne (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Genua
 .ne, de internetlandcode voor het top-level-domein van Niger
 de afkorting van het chemisch element Neon
 Neuchâtel (kanton), een Zwitsers kanton
 New England, een voormalig Engelse kolonie
 Nebraska, een Amerikaanse staat, soms afgekort als NE
 IATA-code van luchtvaartmaatschappij SkyEurope (Slowakije)
 NE: Nederlands-Engels, een aanduiding van vertaling, vooral in het onderwijs
 NE: National Express Group PLC, is een Brits openbaarvervoerbedrijf.